Межница — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Межница — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Межница — деревня в Тужинском районе Кировской области.

Реки 
 Межница (приток Лиди)
 Межница (приток Ницы)
 Межница (приток Туры)